Лејк Милс има више значења:
 Лејк Милс (Ајова)
 Лејк Милс (Висконсин)